Фе́льчинг () — сексуальная практика, подразумевающая оральное высасывание спермы из ануса либо влагалища.

Такому акту, как правило, обязательно предшествует кримпай () — семяизвержение внутрь влагалища или ануса партнёра по окончании полового акта, эякуляция в анус либо влагалище непосредственно.

Фельчинг может заканчиваться поцелуем, во время которого реципиент передаёт сперму второму партнёру. Обычно после такого акта сперма проглатывается.

В литературе 
В свою очередь в романе Чака Паланика «Невидимки» родители главной героини спрашивают её:

И дают собственное определение последнему явлению, которое зачастую путают со словом флетчинг: флетчинг — это нарезанная тонкими кусочками индейка.

Также в фильме Джона Майкла МакДона «Голгофа» происходит следующая беседа двух священников:

См. также 
 Кримпай
 Анилингус
 Кунилингус
 Снежки (секс)
 Фистинг
 Пикацизм

Источники 
 
 Hugh Klein Felching Among Men Who Engage in Barebacking (Unprotected Anal Sex) // Archives of Sexual Behavior, Volume 41, Number 2, 377—384, DOI: 10.1007/s10508-011-9770-0

Сексуальные практики
Экскрементофилия